Премия «Выбор критиков» за лучший фильм () — это одна из наград, вручаемых людям, работающим в киноиндустрии, Ассоциацией критиков вещательного кино.

Список победителей и номинантов

1990е

2000е

2010е

2020е

Примечание

Ссылки
Official website 

Фильм